Chu je čínské příjmení , k roku 2007 15. nejčastější příjmení v ČLR. Další, méně častá, čínská příjmení Chu jsou , , , , , , , .

Známí nositelé příjmení Chu:
 Císařovna Chu (Süan-te) († 1443) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Süan-teho
 Chu Cung-sien (1512–1565) – čínský politik a vojevůdce v říši Ming
 Chu Čeng-jen (1584–1674) – čínský vydavatel a umělec pozdního mingského/raného čchingského období
 Chu Čchi-li (* 1929) – čínský komunistický politik
 Chu Čchiao-mu (1912–1992) – čínský komunistický politik
 Chu Jao-pang (1915–1989) – čínský politik, generální tajemník ÚV KS Číny
 Chu Jen (1361–1443) – čínský politik a učenec v říši Ming
 Chu Kuang (1370–1418) – čínský politik v říši Ming
 Chu Ťia (* 1973) – čínský disident
 Chu Ťin-tchao (* 1942) – čínský politik, prezident ČLR a generální tajemník ÚV KS Číny
 Chu Wej-jung († 1380) – čínský politik v říši Ming
 Steven Chu (* 1948) – americký fyzik, držitel Nobelovy ceny, a ministr energetiky USA

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení